

Localidades

 Saint-Amans (Ariège)
 Saint-Amans (Aude)
 Saint-Amans (Lozère)

Desambiguações de topônimos